Caune ist der Familienname folgender Personen:

 Agate Caune (* 2004), lettische Mittelstreckenläuferin
 Baiba Caune (1945–2014), sowjetische Radsportlerin